

Toponyme 

  ;
 Powell, une municipalité d'Alabama ;
 Powell, une ville de l'Ohio ;
 Powell, une ville située au centre du comté de Navarro, au Texas.
 Powell, une ville du comté de Park, dans le Wyoming ;
 Powell River, une cité (city) située en Colombie-Britannique dans le détroit de Géorgie.

Hydronyme 

 lac Powell, un lac artificiel créé sur le fleuve Colorado ;
 Powell, une rivière américaine qui traverse les États de Virginie et du Tennessee.

Odonyme 

 Powell Street, une rue de San Francisco.

Patronyme 

 Addison Powell (1921-2010), acteur américain ;
 Andrew Powell (1949-), musicien britannique ;
 Andy Powell (1981-), joueur de rugby à XV international gallois ;
  ;
 Asafa Powell (1982-), athlète jamaïcain ;
  ;
 Billy Powell (1952-2009), musicien américain de rock ;
 Bob Powell (1916-1967), auteur de comics américain ;
 Boog Powell (1941-), joueur de baseball professionnel américain ;
 Bud Powell (1924-1966), pianiste américain de jazz ;
 Carlos Powell (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Caroline Powell (1973-), cavalière néo-zélandaise ;
 Cecil Frank Powell (1903-1969), physicien britannique ;
  ;
 Clifton Powell (né en 1956), acteur américain ;
 Colin Powell (1937-2021), général et homme politique américain ;
 Cynthia Powell (1939-2015), première épouse du musicien britannique John Lennon ;
  ;
 Dawn Powell (1896-1965), romancière américaine ;
  ;
 Enoch Powell (1912-1998), homme politique britannique ;
  ;
 Frank Powell (1896-1957), réalisateur et acteur canadien du cinéma américain ;
 Gareth L. Powell (1970), écrivain britannique ;
 George Powell (1794-1824), navigateur et explorateur britannique ;
 Glen Powell (1988-), acteur et producteur américain ;
 Ivor Powell (1916-2012), joueur puis entraîneur gallois de football ;
 Jane Powell (1929-2021), chanteuse et actrice américaine ;
 Jerome Powell (1953-), avocat et banquier américain ;
 Joe Powell (1994-), joueur de rugby à XV australien ;
  ;
 John Powell Noyes (1842-1923), avocat, journaliste et historien anglo-québécois ;
 Jonathan Powell (1956-), diplomate et homme politique britannique ;
 Jonathan Powell (1969-), pianiste et compositeur autodidacte britannique ;
 Josh Powell (1983-), joueur américain de basket-ball ;
 Julie Powell (1973-2022), écrivaine américaine ;
 Katrina Powell (1972-), joueuse australienne de hockey sur gazon ;
 Laurence Powell (1962), ancien policier du département de police de Los Angeles ;
 Laurene Powell Jobs (1963-), femme d'affaires américaine, veuve du Steve Jobs ;
 Lee Powell (1908-1944), acteur américain ; 
 Lester Powell (1912–1993), scénariste et auteur britannique de roman policier ;
 Lewis Powell (1844-1865), auteur d'une tentative d'assassinat du secrétaire d'État américain William H. Seward et conspirateur de l'assassinat d'Abraham Lincoln, en 1865 ;
 Lisa Powell (1970-), nom de jeune fille de Lisa Carruthers, joueuse australienne de hockey sur gazon ;
 Lucien Whiting Powell (1846-1930), peintre américain ; 
 Margaret Powell (1907-1984), femme de lettres britannique ;
 Marvin Powell (1955-2022), joueur américain de football américain ;
 Maud Powell (1867-1920), musicienne américaine ;  
 Michael Powell (1905-1990), réalisateur britannique ;
 Mike Powell (1963-), athlète américain ;
 Nate Powell (1978-), auteur de bande dessinée et musicien américain ;
 Nick Powell (1994-), footballeur anglais ;
 Norman Powell (1993-), joueur américain de basket-ball ;
 Padgett Powell (1952-), écrivain américain ;
 Randolph Powell (1950-), acteur américain ;
 
 Ricky Powell (1961-2021), photographe américain ;
 Robert Powell (1881-1917), joueur de tennis canadien ;
 Robert Powell (1944-), acteur britannique ;
  ;
 Rudy Powell (1907-1977), saxophoniste et clarinettiste américain de jazz ;
 Sara Jordan Powell (1938-), chanteuse américaine de jazz, soul et gospel ;
 Talmage Powell (1920-2000), écrivain et nouvelliste américain de littérature policière ;
 Tristram Powell (1940-), réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 William Powell (1892-1984), acteur américain ;
 William J. Powell (1899-1942), aviateur américain ;

patronyme composé
  ;

personnages de fiction
 Grégory Powell, personnage fictif du cycle des robots de Isaac Asimov ;
 Herbert Powell, personnage fictif de la série animée télévisée Les Simpson ;
 Lincoln Powell , personnage fictif de L'Homme démoli d'Alfred Bester (paru en 1952).

Voir aussi 
 Powell Peralta, une marque de skateboard
 Powell Manufacturing Company, un ancien fabricant américain de scooters

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis